I. Theodorik nyugati gót király (393–451)
Theuderik keleti gót király (454–526)
I. Theuderik frank király (484–533)